Mandarín puede referirse a:

 Chino mandarín, referido al conjunto de dialectos chinos.
 Mandarín estándar o chino estándar moderno, oficialmente: Pǔtōnghuà, en la R.P.Ch.; Guóyǔ, en Taiwán; o Biāozhǔn Huáyǔ (..., en Malasia y Singapur). En comunidades chinas alrededor del mundo. Dialecto mandarín (chino mandarín) usado en la R.P.Ch., Taiwán y en Singapur.
 Mandarín (burócrata), antiguo funcionario de China y otro países asiáticos.
 Mandarín (personaje), supervillano de Marvel Comics.
 Expresión peyorativa ecuatoriana que define a un hombre que hace todo lo que su pareja le dice que haga.

Lusitanismos